Grupp F vid damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2020 spelades mellan den 21 och 27 juli 2021.

Tabell

Matcher

Kina mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=CHN-BRA
|nr       = 3
|bild     = CHN-BRA (women) 2021-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     =
|mål2     =  Marta Debinha Andressa Beatriz
|arena    = Miyagi Stadium
|spelplats= Rifu
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Zambia mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=ZAM-NED
|nr       = 4
|bild     = ZAM-NED (women) 2021-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 6
|mål1     = Barbra Banda 
|mål2     =  Vivianne Miedema Lieke Martens Shanice van de Sanden Jill Roord Lineth Beerensteyn Victoria Pelova
|arena    = Miyagi Stadium
|spelplats= Rifu
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Zambia

{{Resultat med trupp|id=CHN-ZAM
|nr       = 9
|bild     = CHN-ZAM (women) 2021-07-24.svg
|datum    = 24 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 2
|mål1     = Wang Shuang 
|mål2     =  Racheal Kundananji Barbra Banda
|arena    = Miyagi Stadium
|spelplats= Rifu
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=NED-BRA
|nr       = 10
|bild     = NED-BRA (women) 2021-07-24.svg
|datum    = 24 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Vivianne Miedema Dominique Janssen 
|mål2     =  Debinha Marta Ludmila da Silva
|arena    = Miyagi Stadium
|spelplats= Rifu
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Kina

{{Resultat med trupp|id=NED-CHN
|nr       = 15
|bild     =
|datum    = 27 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 1
|mål1     = Shanice van de Sanden Lineth Beerensteyn Lieke Martens Vivianne Miedema Victoria Pelova 
|mål2     =  Wang Shanshan Wang Yanwen
|arena    = Nissan Stadium
|spelplats= Yokohama
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Zambia

{{Resultat med trupp|id=BRA-ZAM
|nr       = 16
|bild     =
|datum    = 27 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Andressa 
|mål2     = 
|arena    = Saitama Stadium 2002
|spelplats= Saitama
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Anmärkningslista

Källor
 Fifa.com

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2020